Вилла Палагония () — одно из самых причудливых зданий Сицилии. Находится в городе Багерия в 15 километрах от Палермо.

История 

Вилла строилась с 1715 года по заказу Франческо Фердинандо Гравины-и-Крухильяс, пятого князя Палагонии, по проекту архитектора Томмазо Мария Наполи. Один из первых памятников сицилийского барокко. Наиболее известно гротескными скульптурами человекоподобных чудовищ, которые украшают сад и по которым здание называют Виллой чудовищ.

Вилла в искусстве и литературе 
Вилла и скульптуры привлекали многих путешественников XVIII—XIX вв., включая Гёте и Дюма.

В XX в. вилла и её скульптуры зачаровывали сюрреалистов, им посвящали эссе Марио Прац и Джованни Маккья, Дачия Мараини и Доминик Фернандез. Их писал Ренато Гуттузо, фотографировали Брассай (1962) и Фердинандо Шанна (1977).

Ряд сцен фильма Микеланджело Антониони «Приключение» (1960) снят на вилле Палагония.

Литература 
 Santapà F. Villa Palagonia a Bagheria. Palermo, Palma, 1968
 Arthaud Cl. Les palais du rêve. Paris: Arthaud; Paris Match, 1970
 Macchia G. Il principe di Palagonia: mostri, sogni, prodigi nelle metamorfosi di un personaggio. Milano: A. Mondadori, 1978
 Tedesco N. L’immago espressa, villa Palagonia: tra norma ed eccezione. Siracusa: Ediprint, 1986
 Hachet P. Psychanalyse d’un choc esthétique: La villa Palagonia et ses visiteurs. Paris: Harmattan, 2002
 Scaduto R. Villa Palagonia: storia e restauro. Bagheria: E. M. Falcone, 2007

Ссылки 
 Официальный сайт
 Фотографии

Дворцы Сицилии
Здания и сооружения метрополитенского города Палермо
Здания и сооружения, заложенные в 1715 году
Дворцы, построенные в XVIII веке
Барочная архитектура на Сицилии‎
Скульптура барокко
Багерия